

Cinema 
 The Truth Below - Verità sepolte (The Truth Below) – film del 2011 diretto da Scott Glosserman
 Verità sepolte (The Veil) – film del 2016 diretto da Phil Joanou

Letteratura 
 Verità sepolte (Under World) – romanzo di Reginald Hill del 1988
Verità sepolte (The Life we Bury ) – romanzo thriller del 2014 di Allen Eskens